Venango ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Venango (Kansas)
 Venango (Nebraska)
 Venango (Pennsylvania)
 Venango County, Verwaltungseinheit in Pennsylvania

Siehe auch:
 Venango Township